Georgskirche, St.-Georgs-Kirche, Georgenkirche oder St. Georg, in Norddeutschland auch die Variante St. Jürgen, im slawischen Raum Sweti Georgi bzw. Sveti Georgi (), ist der Name von Kirchen, die meist dem heiligen Georg geweiht sind, dem Drachentöter, Nothelfer und Schutzheiligen der Ritter, Bauern, Bergleute, Schmiede und zahlreicher anderer Berufe.

Deutschland

Baden-Württemberg 
 Balingen, OT Erzingen: St.-Georgs-Kirche (Erzingen)
 Billigheim, OT Allfeld: Pfarrkirche St. Georg (Allfeld)
 Bühlertann: St. Georg
 Dürmentingen, OT Hailtingen: St. Georg (Hailtingen)
 Ebhausen, OT Rotfelden: Georgskirche (Rotfelden)
 Ertingen: Pfarrkirche St. Georg (Ertingen)
 Filderstadt: Georgskirche Bonlanden
 Freiburg im Breisgau, OT Sankt Georgen: St. Georg (Freiburg im Breisgau)
 Grömbach: Georgskirche (Grömbach)
 Grenzach-Wyhlen, OT Wyhlen: St. Georg (Wyhlen)
 Gutach im Breisgau, OT Bleibach: St. Georg (Bleibach)
 Heilbronn, OT Horkheim: Georgskirche (Horkheim)
 Ingersheim am Neckar, OT Kleiningersheim: Georgskirche (Kleiningersheim)
 Laupheim, OT Untersulmetingen: St. Georg und Sebastian (Untersulmetingen)
 Nattheim, OT Auernheim: St. Georg (Auernheim bei Neresheim)
 Neuenbürg: St. Georg (Neuenbürg)
 Oberriexingen: Georgskirche (Oberriexingen)
 Reichenau: St. Georg (Reichenau-Oberzell)
 Rietheim-Weilheim: St. Georg (Weilheim)
 Römerstein, OT Donnstetten: St.-Georgs-Kirche (Donnstetten)
 Rosenfeld, OT Bickelsberg: Georgskirche (Bickelsberg)
 Schwäbisch Hall, OT Gottwollshausen: St. Georg (Gottwollshausen)
 Schwaigern, OT Massenbach: Georgskirche (Massenbach)
 Schwieberdingen: Georgskirche (Schwieberdingen)
 Siegelsbach: St. Georg (Siegelsbach)
 Sontheim a.d. Brenz: (Georgskirche)
 St. Georg (St. Georgen im Schwarzwald)
 Steinheim an der Murr:
 Höpfigheim: Georgskirche (Höpfigheim)
 Kleinbottwar: St.-Georgs-Kirche (Kleinbottwar)
 Stuttgart: St. Georg (Stuttgart)
 Tettnang: Kapelle St. Georg
 Tübingen: Stiftskirche St. Georg
 Ulm: St. Georg (Ulm)
 Uttenweiler, OT Offingen: St. Georg (Offingen)
 Walldürn: Wallfahrtsbasilika St. Georg
 Weikersheim: Stadtkirche St. Georg (Weikersheim)
 Weil am Rhein: Georgskirche (Weil am Rhein)

Bayern

A – F 

 Aichen, OT Memmenhausen: St. Georg (Memmenhausen)
 Aidhausen, OT Friesenhausen: St. Georg (Friesenhausen)
 Aislingen: Pfarrkirche St. Georg (Aislingen)
 Allersberg, OT Göggelsbuch: St. Georg (Göggelsbuch)
 Altdorf, OT Eugenbach: St. Georg (Eugenbach)
 Altenkunstadt, OT Pfaffendorf: St. Georg (Pfaffendorf)
 Altenmünster, Landkreis Augsburg
 OT Hegnenbach: St. Georg (Hegnenbach)
 OT Unterschöneberg: St. Georg (Unterschöneberg)
 Amberg: Stadtpfarrkirche St. Georg (Amberg)
 Arnstorf: St. Georg (Arnstorf)
 Aub, OT Baldersheim: St. Georg (Baldersheim)
 Augsburg: St. Georg (Augsburg)
 OT Göggingen: St. Georg und Michael (Göggingen)
 OT Haunstetten: St. Georg (Augsburg-Haunstetten)
 Bachhagel: St. Georg (Bachhagel)
 Bad Bayersoien: Pfarrkirche St. Georg (Bad Bayersoien)
 Bad Staffelstein: St. Kilian und Georg (Bad Staffelstein)
 Bad Windsheim, OT Ickelheim: St. Georg (Ickelheim)
 Bamberg: Bamberger Dom St. Peter und St. Georg
 Bechhofen, OT Sachsbach: St. Georg (Sachsbach)
 Bernbeuren: St. Georg (Auerberg)
 Bibertal, OT Schneckenhofen: St. Georg (Schneckenhofen)
 Bichl: St. Georg (Bichl)
 Bischofsheim in der Rhön: St. Georg (Bischofsheim)
 Böhen: St. Georg (Böhen)
 Breitenbrunn, OT Bedernau: St. Georg (Bedernau)
 Brunnthal, OT Kirchstockach: St. Georg (Kirchstockach)
 Burghausen, OT Raitenhaslach: St. Georg (Raitenhaslach)
 Buttenheim, OT Gunzendorf: Kapelle St. Georg auf dem Senftenberg
 Dasing, OT Laimering: St. Georg (Laimering)
 Dietmannsried, OT Reicholzried: St. Georg und Florian (Reicholzried)
 Dinkelsbühl: St. Georg (Dinkelsbühl)
 Donauwörth, OT Auchsesheim: St. Georg (Auchsesheim)
 Dorfen, OT Oberdorfen: St. Georg (Oberdorfen)
 Durach, OT Bodelsberg: St. Georg (Bodelsberg)
 Ebern: Friedhofskapelle St. Maria, Georg und Vitus
 Effeltrich: St. Georg (Effeltrich)
 Eggenfelden, OT Gern: St. Georg (Gern)
 Egling, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 OT Eulenschwang: St. Georg (Eulenschwang)
 OT Feldkirchen: St. Georg (Feldkirchen)
 OT Hornstein: St. Georg (Hornstein)
 Ellingen: St. Georg (Ellingen)
 Eltmann, OT Roßstadt: St. Georg (Roßstadt)
 Emskirchen, OT Brunn: St. Georg (Brunn)
 Ettringen, Kirch-Siebnach: St. Georg (Kirch-Siebnach)
 Freising
 Stadtpfarrkirche St. Georg (Freising)
 OT Sünzhausen: St. Georg (Sünzhausen)
 Friedberg, OT Rettenberg: St. Georg (Rettenberg)

G – K 
 Gablingen, OT Lützelburg: St. Georg (Lützelburg)
 Gammelsdorf, OT Gelbersdorf: St. Georg (Gelbersdorf)
 Gerzen: St. Georg (Gerzen)
 Giebelstadt, OT Allersheim: St. Walburga und St. Georg (Allersheim)
 Großweil:
 St. Georg (Großweil, alt)
 St. Georg (Großweil, neu)
 Guttenberg: St. Georg (Guttenberg)
 Hammelburg,
 OT Diebach: St. Georg (Diebach)
 OT Obereschenbach: St. Georg (Obereschenbach)
 Happurg: St. Maria und Georg (Happurg)
 Hausen, 
 OT Hausen: St. Georg (Hausen)
 OT Großmuß: St. Georg (Großmuß)
 Heinrichsthal: St. Georg (Heinrichsthal)
 Heroldsbach, OT Poppendorf: St. Georg (Poppendorf, Heroldsbach)
 Höchstadt an der Aisch: St. Georg (Höchstadt an der Aisch)
 Hohenkammer, OT Pelka: St. Georg (Pelka)
 Hohenthann, OT Altenburg: Ehem. Burg- bzw. Schlosskapelle St. Georg (Altenburg)
 Hohenwart: St. Georg (Hohenwart)
 Holzgünz: St. Georg (Holzgünz)
 Hohenschäftlarn: St. Georg (Hohenschäftlarn)
 Igensdorf: St. Georg (Igensdorf)
 Ingenried: St. Georg (Ingenried) 
 Kammerstein: St. Georg (Kammerstein)
 Kelheim,
 OT Gronsdorf: St. Georg (Gronsdorf)
 OT Weltenburg: Klosterkirche Weltenburg
 Kemnath, OT Oberndorf: St. Georg (Oberndorf)
 Kipfenberg: St. Georg
 Kirchenthumbach, OT Sassenreuth: St. Georg (Sassenreuth)
 Kitzingen, OT Hoheim: St. Georg (Hoheim)
 Königsberg in Bayern, OT Hellingen: St. Georg (Hellingen)
 Kronach, OT Friesen: St. Georg (Friesen)

L – R 
 Langenzenn, OT Laubendorf: St. Georg (Laubendorf)
 Leutershausen, OT Neunkirchen: St. Georg (Neunkirchen bei Leutershausen)
 Lichtenau bei Ansbach, OT Immeldorf: St. Georg (Immeldorf)
 Markt Nordheim: St. Georg (Markt Nordheim)
 Mellrichstadt, OT Roßrieth: St. Georg (Roßrieth)
 Mengkofen, OT Weichshofen: St. Georg (Weichshofen)
 Michelau im Steigerwald: St. Michael und St. Georg (Michelau im Steigerwald)
 Mitterfels: St. Georg (Mitterfels)
 Muhr am See, OT Neuenmuhr: St. Jakobus (Neuenmuhr)
 München:
 München-Bogenhausen: St. Georg (Bogenhausen)
 München-Milbertshofen: Pfarrkirche St. Georg
 München-Milbertshofen: Alte St.-Georgs-Kirche
 München-Obermenzing: St. Georg (Obermenzing)
 Murnau am Staffelsee: Ramsachkircherl
 Neubiberg, OT Unterbiberg: St. Georg (Unterbiberg)
 Neubrunn: St. Georg (Neubrunn)
 Neufahrn in Niederbayern, OT Walpersdorf: St. Georg (Walpersdorf)
 Neufraunhofen, OT Georgenzell: St. Georg (Georgenzell)
 Neuhof an der Zenn, OT Oberfeldbrecht: St. Maria und Georg (Oberfeldbrecht)
 Neustadt an der Donau, OT Hienheim: St. Georg (Hienheim)
 Neustadt an der Waldnaab: St. Georg (Neustadt an der Waldnaab)
 Neustadt bei Coburg: St. Georg (Neustadt bei Coburg)
 Nördlingen: St. Georg (Nördlingen)
 Nürnberg, Stadtteil Kraftshof: St. Georg (Nürnberg-Kraftshof)
 Oberthulba:
 OT Schlimpfhof: St. Georg (Schlimpfhof)
 OT Wittershausen: St. Georg (Wittershausen)
 Obertraubling: St. Georg (Obertraubling)
 Ohlstadt, OT Weichs: St. Georg
 Osterhofen: Stadtpfarrkirche St. Georg und Heilig-Kreuz-Auffindung (Osterhofen)
 Otterfing: St. Georg (Otterfing)
 Peißenberg: St. Georg (Peißenberg)
 Pflaumheim: St. Georg und Lucia (Pflaumheim)
 Pirk, OT Enzenrieth: St. Georg (Enzenrieth)
 Planegg, OT Steinkirchen: St. Georg (Steinkirchen)
 Plößberg:
 St. Georg (Plößberg)
 Evangelische Pfarrkirche St. Georg (Plößberg)
 Prackenbach: Pfarrkirche St. Georg (Prackenbach)
 Pressath: Pfarrkirche St. Georg (Pressath)
 Pressig, OT Marienroth: St. Georg (Marienroth)
 Rain, OT Mittelstetten: St. Georg (Mittelstetten)
 Regensburg:
 OT Prüfening: Kloster Prüfening
 OT Schwabelweis: St. Georg (Schwabelweis)
 Rottenburg an der Laaber: St. Georg (Rottenburg an der Laaber)
 Röttingen: St. Georg (Röttingen)

S – Z 
 Saal an der Saale, OT Waltershausen: St. Georg (Waltershausen)
 Schmidmühlen: St. Georg (Schmidmühlen)
 Schnelldorf, OT Oberampfrach: St. Georg (Oberampfrach)
 Schönberg, OT Ellwichtern: St. Georg (Ellwichtern)
 Schonungen: St. Georg (Schonungen)
 Schwabach, OT Dietersdorf: St. Georg (Dietersdorf)
 Schwangau: St. Georg (Schwangau)
 Sengenthal, OT Winnberg: Kapelle St. Georg (Winnberg)
 Simmershofen, OT Hohlach: St. Georg (Hohlach)
 Sindelsdorf: St. Georg (Sindelsdorf)
 Steinsfeld, OT Bettwar: St. Georg (Bettwar)
 Stubenberg: St. Georg (Stubenberg)
 Surberg: St. Georg (Surberg)
 Taufkirchen bei München: St. Georg (Taufkirchen)
 Thüngen: St. Georg (Thüngen)
 Tiefenbach, OT Ast: St. Georg (Ast)
 Triefenstein, OT Trennfeld: St. Georg (Trennfeld)
 Treuchtlingen, OT Auernheim: St. Georg (Auernheim bei Treuchtlingen)
 Vilsbiburg, OT Wolferding: St. Georg und Martin (Wolferding)
 Volkach, OT Rimbach: St. Georg (Rimbach)
 Waakirchen, OT Georgenried: St. Georg (Georgenried)
 Weidenbach: St. Georg (Weidenbach)
 Weigenheim, OT Geckenheim: St. Georg (Geckenheim)
 Werneck, OT Eßleben: St. Georg (Eßleben)
 Wertingen, OT Hohenreichen: St. Georg (Hohenreichen)
 Westendorf: St. Georg (Westendorf)
 Windsbach, OT Bertholdsdorf: St. Georg (Bertholdsdorf)
 Wurmsham, OT Münster: St. Georg (Münster)
 Zellingen: St. Georg (Zellingen)
 Zolling, OT Oberappersdorf: St. Georg (Oberappersdorf)
 Zorneding, OT Pöring: St. Georg (Pöring)

Berlin 
 Berlin-Mitte: Georgenkirche (Berlin-Mitte)
 Berlin-Pankow: St. Georg (Berlin-Pankow)
 Berlin-Westend: St. George’s Church (Berlin)

Brandenburg 
 Frankfurt (Oder): St. Georg (Frankfurt (Oder))
 Großkmehlen: St.-Georgs-Kirche (Großkmehlen)
 Luckau: Georgenkapelle (Luckau)
 Rathenow: St. Georg (Rathenow)
 St. Georgen (Strausberg)

Bremen 
 Bremen-Horn-Lehe: St. Georg (Horn-Lehe)
 Bremen-Huchting: St. Georg (Bremen)

Hamburg 
 Hamburg-Langenhorn: St. Jürgen (Hamburg-Langenhorn)

Hessen 
 Bad Camberg, OT Schwickershausen: St. Georg (Schwickershausen)
 Bensheim: St. Georg (Bensheim)
 Brechen, OT Werschau: Berger Kirche (Werschau) und St. Georg (Werschau)
 Buseck, OT Alten-Buseck: St. Georg, siehe Evangelische Kirche Alten-Buseck
 Darmstadt-Eberstadt: St. Georg (Darmstadt-Eberstadt)
 Eiterfeld: St. Georg (Eiterfeld)
 Großenlüder: St. Georg (Großenlüder)
 Hilders, OT Brand: St. Georg und St. Valentin (Brand)
 Hofheim am Taunus, OT Marxheim: St. Georg (Marxheim)
 Immenhausen: St. Georg (Immenhausen)
 Limburg: Limburger Dom (Georgsdom)
 Melsungen: St.-Georg-Kapelle (Melsungen)
 St. Georg (Neuweilnau)
 Poppenhausen (Wasserkuppe): St. Georg
 Schmitten (Hochtaunus), OT Oberreifenberg: St. Georg (Oberreifenberg)
 Steinbach (Taunus): St. Georg (Steinbach)
 Waldkappel: St. Georg (Waldkappel)
 Wehrheim-Pfaffenwiesbach: St. Georg (Pfaffenwiesbach)
 Wiesbaden-Frauenstein: St. Georg und Katharina (Wiesbaden-Frauenstein)

Mecklenburg-Vorpommern 
 Altentreptow: Kapelle St. Georg (Altentreptow)
 Eixen: Kirche Eixen
 Grabow: St.-Georgs-Kirche (Grabow)
 Kirch Stück: Dorfkirche Kirch Stück
 Lüdershagen: St.-Georgs-Kirche (Lüdershagen)
 Velgast, OT Starkow: St.-Jürgen-Kirche (Starkow)
 Wiek (Rügen): Pfarrkirche St. Georg zu Wiek
 Wismar: Georgenkirche (Wismar)
 Zweedorf: St. Georg (Zweedorf)

Niedersachsen 

 Alfeld (Leine), OT Sack: St. Georg (Sack)
 Badbergen: St.-Georgs-Kirche (Badbergen)
 Bad Gandersheim: Georgskirche (Bad Gandersheim)
 Bad Grund, OT Eisdorf: St. Georg (Eisdorf)
 Bad Pyrmont: St. Georg (Bad Pyrmont)
 Bad Salzdetfurth: St. Georg (Bad Salzdetfurth)
 Barum (Landkreis Uelzen): St.-Georgs-Kirche (Barum)
 Belum, OT Kehdingbruch: St. Jürgen
 Bienenbüttel, OT Wichmannsburg: St.-Georgs-Kirche (Wichmannsburg)
 Bippen: St. Georg (Bippen)
 Braunschweig: St. Georg (Braunschweig)
 Braunschweig, OT Ölper: St. Jürgen (Ölper)
 Cremlingen, OT Schulenrode: St. Georg (Schulenrode)
 Delligsen: St. Georg (Delligsen)
 Duderstadt, OT Brochthausen: St. Georg (Brochthausen) 
 Duderstadt, OT Esplingerode: St. Georg (Esplingerode)
 Eimen: Georgskapelle (Eimen)
 Einbeck, OT Naensen: St.-Georg-Kirche Naensen mit Zwiebelturm
 Eitzendorf: St. Georg (Eitzendorf) (Entwurf: Conrad Wilhelm Hase)
 Freden: St. Georg (Freden)
 Fürstenau: St. Georg (Fürstenau)
 Gartow: St. Georg (Gartow)
 Gifhorn: Georgskapelle (Gifhorn) (abgerissen)
 Goslar, OT Grauhof: Stiftskirche St. Georg (Grauhof)
 Gronau, OT Banteln: St. Georg (Banteln)
 Großefehn, OT Holtrop: Holtroper Kirche
 Hameln, OT Afferde: St. Georg (Afferde)
 Hanstedt (Landkreis Uelzen), OT Hanstedt I: St. Georg (Hanstedt)
 Harsum, OT Adlum: St. Georg (Adlum)
 Heuerßen: St. Jürgen (Heuerßen)
 Hildesheim: St. Georgii (Hildesheim)
 Hildesheim, OT Itzum: St. Georg (Itzum)
 Hohenhameln, OT Soßmar: St. Georg (Soßmar)
 Honerdingen, OT Meinerdingen: St. Georg (Meinerdingen)
 Kluse, OT Steinbild: St. Georg (Steinbild)
 Lehre, OT Beienrode: St.-Jürgen-Kirche
 Lemgow, OT Bockleben: St.-Georgs-Kapelle (Bockleben)
 Lilienthal: St.-Jürgens-Kirche (Lilienthal)
 Lüchow (Wendland), OT Bösel: St. Georg (Bösel)
 Lutter am Barenberge: St. Georg (Lutter am Barenberge)
 Meinersen: St. Georg (Meinersen)
 Messenkamp: St.-Georgs-Kapelle (Messenkamp)
 Moringen, OT Lutterbeck: St.-Georgs-Kapelle (Lutterbeck)
 Nörten-Hardenberg, OT Bishausen: Kapelle St. Georg
 Nortmoor: St.-Georg-Kirche (Nortmoor)
 Pattensen, OT Jeinsen: St. Georg (Jeinsen)
 Peine, OT Schmedenstedt: St. Georg (Schmedenstedt)
 Polle: St. Georg (Polle)
 Rehburg-Loccum, OT Loccum: St. Georg (Loccum)
 Saterland, OT Strücklingen: St. Georg (Strücklingen)
 Sengwarden: St.-Georgs-Kirche (Sengwarden)
 Söllingen, OT Wobeck: St. Georg (Wobeck)
 Steinhorst: St. Georg (Steinhorst)
 Uelzen
 OT Groß Liedern: Georgskapelle Groß Liedern
 OT Kirchweyhe: Georgskirche (Kirchweyhe)
 Uslar, OT Volpriehausen: St. Georg (Volpriehausen)
 Vechta: St. Georg (Vechta)
 Warberg: St. Georg (Warberg)
 Warmsen: St.-Georgs-Kirche (Warmsen)
 Wedemark, OT Mellendorf: St. Georg (Mellendorf) 
 Weener: Georgskirche
 Wendeburg, OT Bortfeld: St. Georg (Bortfeld)
 Wilhelmshaven, OT Sengwarden: St. Georg
 Wittingen, OT Eutzen: St. Georg (Eutzen)
 Wittmund, OT Eggelingen: St.-Georg-Kirche (Eggelingen)
 Wobeck: St. Georg (Wobeck)
 Wolfenbüttel
 OT Salzdahlum: St. Jürgen (Salzdahlum)
 OT Wendessen: St. Georg (Wendessen)
 Wollbrandshausen: Pfarrkirche St. Georg
 Wurster Nordseeküste, OT Spieka: St. Georg (Spieka)

Nordrhein-Westfalen 
 Ahlen: St.-Georg-Kirche (Ahlen)
 Arnsberg: Stadtkapelle St. Georg (Arnsberg)
 Bedburg, OT Alt-Kaster: St. Georg (Alt-Kaster)
 Bergheim: Georgskapelle (Bergheim)
 Beverungen, OT Amelunxen: Georgskirche (Amelunxen)
 Bocholt: St. Georg (Bocholt)
 Bonn: Georgskapelle (Bonn) auf dem Alten Friedhof
 Bornheim (Rheinland), OT Widdig: St. Georg (Widdig)
 Brilon, Wüstung Altenbrilon: Georgskirche (Altenbrilon)
 Dortmund, OT Aplerbeck: Georgskirche (Aplerbeck)
 Drensteinfurt, OT Ameke: Kapelle St. Georg (Ameke)
 Dülmen, OT Hiddingsel: St. Georg (Hiddingsel)
 Euskirchen: St. Georg (Frauenberg)
 Finnentrop, OT Schliprüthen: St. Georg (Schliprüthen)
 Gelsenkirchen: St. Georg (Gelsenkirchen)
 Grevenbroich, OT Neu-Elfgen: St. Georg (Neu-Elfgen)
 Haldern: St. Georg (Haldern)
 Hattingen: St. Georg (Hattingen)
 Havixbeck, OT Hohenholte: St. Georg (Hohenholte)
 Heimbach, OT Blens: St. Georg (Blens)
 Hopsten: St. Georg (Hopsten)
 St. Jöris: Pfarrkirche St. Georg und Zisterzienserinnenkloster St. Jöris
 Köln
 Altstadt-Süd: Basilika St. Georg (Köln)
 Weiß: Katholische Kirche St. Georg Köln-Weiß und Georgskapelle in Köln-Weiß
 Linnich, OT Hottorf: St. Georg (Hottorf)
 Lünen: Ev. Stadtkirche St. Georg (Lünen)
 Mechernich, OT Kallmuth: St. Georg (Kallmuth)
 Neunkirchen, OT Seelscheid: St. Georg
 Sankt Augustin, OT Buisdorf: St. Georg (Buisdorf)
 Soest: St. Georg (Soest), 1823 abgerissen
 Steinhagen, OT Brockhagen: St. Georg (Brockhagen)
 Swisttal, OT Miel: St. Georg (Miel)
 Troisdorf, OT Altenrath: St. Georg (Altenrath)
 Vreden: St. Georg (Vreden) 
 Wachtberg, OT Fritzdorf: St. Georg
 Wassenberg: St. Georg (Wassenberg)

Rheinland-Pfalz 
 Bingen: St. Georg Sponsheim
 Heidesheim am Rhein: St.-Georgs-Kapelle
 Kandel: St. Georg
 Niederwerth: St. Georg
 Polch: St. Georg
 Treis-Karden: Georgskapelle in Karden, ev. Kirche
 Urmitz: St. Georg
 Wachenheim an der Weinstraße: St. Georg

Sachsen 
 Bautzen: St.-Georgs-Kapelle in der Ortenburg (Bautzen)
 Daubitz: St.-Georgs-Kirche (Daubitz)
 Flöha: Georgenkirche
 Gebelzig: St.-Georgs-Kirche (Gebelzig)
 Glauchau: St. Georgen (Glauchau)
 Leipzig, OT Gohlis: St. Georg (Leipzig)

 Pfaffroda: St. Georg (Pfaffroda)
 Schwarzenberg: St.-Georgen-Kirche (Schwarzenberg)
 Ullersdorf: Georgskirche (Ullersdorf)
 Zabeltitz: St. Georgen (Zabeltitz)

Sachsen-Anhalt 
 Arneburg: Stadtkirche St. Georg (Arneburg)
 Calvörde: St.-Georgs-Kirche (Calvörde)
 Gatterstädt: St. Georgii (Gatterstädt)
 Gimritz: St. Georg (Gimritz)
 Gödewitz: St. Georg (Gödewitz)
 Hadmersleben: Hospitalkirche St. Georg (Hadmersleben)
 Halle (Saale): St. Georgen (Halle)
 Jerichow: Stadtkirche Jerichow
 Kelbra: St. Georgii (Kelbra)
 Magdeburg, OT Randau-Calenberge: St. Georg (Calenberge)
 Mansfeld: St. Georg (Mansfeld)
 Morl: St. Georg (Morl)
 Nebra: St. Georg (Nebra)
 Stolberg (Harz): Sankt-Georg-Kapelle (Stolberg)
 Salzwedel: St. Georg (Salzwedel)
 Westdorf: Sankt-Georg-Kirche (Westdorf)

Schleswig-Holstein 
 Bad Schwartau: Georgskapelle (Bad Schwartau)
 Gettorf: St. Jürgen (Gettorf)
 Krummendiek: St.-Georg-Kirche (Krummendiek)
 List auf Sylt: St. Jürgen (List)
 Lübeck: 
 Genin: St. Georg (Lübeck)
 Travemünde: St. Georg (Lübeck-Travemünde)
 Nordhackstedt: St.-Jürgen-Kirche (Nordhackstedt)
 Ratzeburg: St. Georg auf dem Berge
 Struxdorf: St.-Georgs-Kirche (Struxdorf)

Thüringen 
 Altenburg: Schlosskirche St. Georg
 Am Ohmberg, OT Wallrode: St. Georg (Wallrode)
 Amt Wachsenburg, OT Ichtershausen: Klosterkirche Ichtershausen St. Georg und Marien
 Bad Langensalza, OT Nägelstedt: St. Georg (Nägelstedt)
 Berga/Elster, OT Tschirma: St. Georg (Tschirma)
 Berka vor dem Hainich: St. Georg (Berka vor dem Hainich)
 Blankenhain, OT Thangelstedt: St. Georg (Thangelstedt)
 Bürgel, OT Thalbürgel: St. Maria und St. Georg (Thalbürgel)
 Burgwalde: St. Georg (Burgwalde)
 Buttlar, OT Wenigentaft: St. Georg (Wenigentaft)
 Drei Gleichen, OT Seebergen: St. Georg (Seebergen)
 Eisenach: Georgenkirche (Eisenach)
 Erfurt: Georgskirche (Erfurt)
 Geisa, OT Ketten: St. Georg (Ketten)
 Grammetal, OT Ulla: St. Georg (Ulla)
 Großeutersdorf: St. Georg (Großeutersdorf)
 Großneuhausen: St. Georg (Großneuhausen)
 Heilbad Heiligenstadt, OT Günterode: St. Georg (Günterode)
 Helbedündorf, OT Toba: St. Georg (Toba)
 Klettbach, OT Schellroda: St. Georg (Schellroda)
 Kühdorf: St. Georg (Kühdorf)
 Küllstedt: St. Georg und Juliana
 Lehesten, OT Nerkewitz: St. Georg (Nerkewitz)
 Mellingen: St. Georg (Mellingen)
 Moorgrund, OT Gumpelstadt: Georgskirche (Gumpelstadt)
 Mühlhausen/Thüringen: Georgikirche (Mühlhausen)
 Neustadt/Harz: St. Georg (Neustadt/Harz)
 Niederbösa: St. Georg (Niederbösa)
 Nordhausen: St. Georg (Nordhausen)
 Rittersdorf: St. Georg (Rittersdorf)
 Schleiz: St. Georg (Schleiz)
 Schmalkalden: Stadtkirche St. Georg (Schmalkalden)
 Schmieritz, OT Traun: St. Georg (Traun)
 Sondershausen, OT Bebra: St. Georg (Bebra)
 Thamsbrück: St. Georg (Thamsbrück)
 Vogtei, OT Langula: St. Georg (Langula)
 Weinbergen, OT Grabe: St. Georg (Grabe)

Österreich

Burgenland 
 Pfarrkirche Eisenstadt-St. Georgen
 Alte Pfarrkirche Jois
 Pfarrkirche Klostermarienberg

Kärnten 
 Pfarrkirche Feistritz an der Drau
 Pfarrkirche Hörzendorf
 Pfarrkirche Köttmannsdorf
 Pfarrkirche Hl. Michael und Hl. Georg (Moosburg)
 Pfarrkirche Obermühlbach
 Pfarrkirche St. Georgen am Sandhof
 Georgskirche in Lamm
 Filialkirche St. Georg am Danielsberg
 Pfarrkirche Stall im Mölltal
 Pfarrkirche Heiliger Georg (Timenitz)
 St. Georgen in Villach

Niederösterreich 
 St.-Georgs-Kathedrale in Wiener Neustadt
 Pfarrkirche Alland
 Pfarrkirche Bad Traunstein
 Pfarrkirche Brand bei Loschberg
 Pfarrkirche Dreistetten
 Pfarrkirche Gaweinstal
 Pfarrkirche Günselsdorf
 Pfarrkirche Hofstetten-Grünau
 St. Georg (Horn)
 Pfarrkirche Markthof
 Pfarrkirche Pitten
 Schlosskapelle St. Georg (Droß)
 Pfarrkirche St. Georgen am Reith
 Pfarrkirche St. Georgen am Steinfelde
 Pfarrkirche St. Georgen am Ybbsfelde
 Pfarrkirche St. Georgen in der Klaus
 Pfarrkirche Stillfried
 Pfarrkirche Wöllersdorf
 Pfarrkirche Wullersdorf
 Pfarrkirche Zillingdorf
 Pfarrkirche Zöbern

Oberösterreich 
 Stadtpfarrkirche Schärding
 Pfarrkirche Allhaming
 Pfarrkirche Grünburg
 Pfarrkirche Leopoldschlag
 Pfarrkirche Pfarrkirchen bei Bad Hall
 Pfarrkirche Riedau
 Pfarrkirche St. Georgen am Walde
 Pfarrkirche St. Georgen an der Gusen
 Pfarrkirche St. Georgen am Fillmannsbach
 Pfarrkirche St. Georgen bei Grieskirchen
 Pfarrkirche St. Georgen bei Obernberg am Inn
 Filialkirche St. Georgen im Schauertal
 Georgikirche am Georgenberg (Micheldorf in Oberösterreich)
 Filialkirche St. Georgen an der Mattig
 Pfarrkirche Wernstein am Inn
 Pfarrkirche Wolfsegg am Hausruck
 Filialkirche Zupfing

Land Salzburg 
 Pfarrkirche Hintersee St. Leonhard und Georg
 Pfarrkirche St. Georgen bei Salzburg
 Pfarrkirche Wals
 Filialkirche Eugendorf-St. Georg
 Pfarrkirche Goldegg im Pongau
 Georgikirche Bischofshofen
 Filialkirche St. Georg am Georgenberg in Kuchl
 Georgskirche auf der Festung Hohensalzburg

Steiermark 
 St. Georg (Frohnleiten)
 Pfarrkirche Kainach bei Voitsberg
 Pfarrkirche Klöch
 Pfarrkirche Kraubath
 Pfarrkirche Pürgg
 Pfarrkirche Waldbach
 Pfarrkirche Wörth an der Lafnitz
 Filialkirche Alt-Rottenmann

Tirol 
 Pfarrkirche Brandenberg
 Pfarrkirche Leiblfing in Tirol
 Pfarrkirche Neustift im Stubaital und Ortskapelle Ranalt
 Pfarrkirche Niederndorf
 Pfarrkirche Oetz
 Pfarrkirche Trins
 Filialkirche St. Georg (Oberdrum)
 Filialkirche Obermieming
 St. Georg ob Tösens

Vorarlberg 
 Pfarrkirche Hohenweiler
 Pfarrkirche Lauterach (Vorarlberg)
 Pfarrkirche Satteins
 Pfarrkirche Sulz (Vorarlberg)

Wien 
 Georgskirche (Wien)
 Pfarrkirche Kahlenbergerdorf

Weitere europäische Länder

Belgien 
 Henri-Chapelle: St-Georges (Henri-Chapelle)
 Ypern: St. George’s Memorial Church (Ypern) – anglikanische Gedenkkirche für Gefallene des Commonwealth im Ersten Weltkrieg bzw. in den vier Flandernschlachten

Bosnien-Herzegowina 
 Vlajići: Kirche Hl. Großmärtyrer Georg

Bulgarien 
 Sweti Georgi (Kjustendil)
 Sweti Georgi (Panagjurischte)
 Sweti Georgi (Pasardschik)
 Sweti Georgi (Pomorie)
 Sweti Georgi (Sofia)
 Kirche St. Georg (Sosopol)

Finnland 
 St. Georg (Mariehamn)

Frankreich 
 St-Georges (Cannes-Écluse), Île-de-France
 St-Georges (Châtenois), Elsass
 St-Georges (Chavanges), Champagne-Ardenne
 St-Georges (Fiquefleur), Eure
 St. Georg (Haguenau), Elsass
 St-Georges (Le Heaulme), Île-de-France
 St-Georges (Lunas), Hérault
 St-Georges (Lyon)
 St-Georges (Néris-les-Bains), Region Auvergne-Rhône-Alpes
 St. Georg (Sélestat), Elsass

Griechenland 
 St. Georg Arrenagogeiou

Italien 
 Antholz-Mittertal, Südtirol: Pfarrkirche St. Georg (Mittertal)
 Bozen, Südtirol:
 Gries-Quirein: St. Georgen (Gries)
 Zentrum-Bozner Boden-Rentsch: Deutschhauskirche St. Georg
 Bruneck, Südtirol: St. Georgen (Bruneck)
 Como, Lombardei: San Giorgio (Como)
 Meran, Südtirol: St. Georgen (Meran)
 Rom, Latium: San Giorgio in Velabro
 Schenna, Südtirol: St. Georg (Schenna)
 Venedig, Venetien: San Giorgio dei Greci

Kroatien 
 Sveti Juraj (Srbani) bei Srbani, Gemeinde Nova Vas, Kreis Brtonigla

Malta 
 Basilika San Ġorġ (Victoria)

Mazedonien 
 Georgskirche (Kurbinovo)
 Georgskirche (Staro Nagorichino)

Niederlande 
 Basilika St. Georg (Almelo)
 Sint-Joriskerk (Amersfoort)
 Lutherse Kerk (Delft)
 Protestantse Kerk (Heumen)
 Katholische Kirche St. Georgius (Terborg)
 Joriskirche (Venlo)

Polen 

 Kapelle St. Georg (Banie) (Bahn)
 Georgenkirche (Białogard) (Belgard a.d. Persante)
 Georgskirche (Cieszyn) (Teschen)
 St.-Georgs-Kirche (Darłowo) (Rügenwalde)
 St. Georg (Dzierżoniów) (Reichenbach)
 Georgkirche (Gliwice-Łabędy) (Gleiwitz-Laband)
 Kapelle St. Georg (Gryfice) (Greiffenberg)
 St.-Georg-Kirche (Kętrzyn) (Rastenburg)
 St. Georg (Proskau)
 St.-Georgs-Kapelle (Słupsk) (Stolp)
 Basilika St. Georg (Ziębice) (Münsterberg in Schlesien)

Rumänien 
 Georgskirche (Fabric)

Russland 
 Georgskirche (Jurjew-Polski)
 Evangelisch-lutherische St.-Georgs-Kirche (Samara)

Schweiz 
 Saint-Georges (Malleray), Kanton Bern
 Kirche Sogn Gieri (Rhäzüns), Kanton Graubünden
 Kirche St. Georgen, St. Gallen, Kanton St. Gallen
 Kapelle St. Georgen, Berschis, Kanton St. Gallen

Serbien 
 Kirche Hl. Großmärtyrer Georg (Aleksandrovo)
 Kirche Hl. Großmärtyrer Georg (Bečej)
 Kirche Hl. Großmärtyrer Georg (Bingula)
 Kirche Hl. Großmärtyrer Georg (Jarak)
 Hl. Großmärtyrer Georg (Kladovo)
 Hl. Großmärtyrer Georg (Mojković)
 Kirche Hl. Großmärtyrer Georg (Oglađenovac)
 Kirche Hl. Großmärtyrer Georg (Smederevo)
 Kirche Hl. Großmärtyrer Georg (Taraš)
 Kirche Hl. Großmärtyrer Georg (Užice)
 Kirche Hl. Großmärtyrer Georg (Valjevo)

Slowenien 
 Kathedrale Sv. Jurij in Piran

Tschechien 
 St. Georg (Horní Slavkov)
 Basilika St. Georg auf der Prager Burg
 St.-Georgs-Kirche (Luková)

Türkei 
 Georgskathedrale (Istanbul), Istanbul
 Sweti Georgi, Edirne
 St. Georg der Lateiner, Famagusta
 St. Georg der Griechen, Famagusta

Ukraine 
 Georgskirche, Drohobytsch
 Sankt-Georgs-Kathedrale, Lemberg
 St. Georg, Saworytschi

Ungarn 
 St. Georg (Ják), romanische Benediktiner-Abteikirche

Vereinigtes Königreich 
 St George’s Cathedral (Southwark)
 St George (Arreton)
 Doncaster Minster
 St George’s Church (Fons George)
 St George’s Tron Church, Glasgow
 St George’s Church (Gravesend)
 St George’s Church (Leeds)
 London:
 St George’s, Bloomsbury
 St George Botolph Lane
 St George’s (Hanover Square)
 St George the Martyr Holborn
 St George in the East
 St George’s Chapel (Windsor Castle)

Außereuropäische Länder

Ägypten 
 St. Georg (Kairo), griechisch-orthodoxe Kirche

Äthiopien 
 Georgskathedrale (Addis Abeba)

Indien 
 Basilika St. Georg (Angamaly)
 St. George’s Cathedral (Chennai)

Irak 
 Georgskathedrale (Alqosch), chaldäisch-katholisch
 St. Georg (Ankawa)
 Georgskathedrale (Bagdad), griechisch-orthodox
 Kathedrale der Heiligen Georg und Nikolaus in Bagdad, melkitisch
 Mar Gewargis (Bagdad), assyrisch
 Georgskathedrale (Zaxo), chaldäisch

Iran 
 Sankt-Georg-Kirche (Isfahan)
 Armenische Kirche St. Georg (Teheran)
 Georgskathedrale (Teheran), assyrisch

Israel 
 St. George’s Cathedral (Jerusalem)

Libanon 
 Beirut: St. Georg (Beirut, syrisch-maronitische Kirche)
 Beirut: St. Georg (Beirut, griechisch-orthodoxe Kirche)

Südafrika 
 St George’s Cathedral (Kapstadt)

Syrien 
 Surp Kework, armenisch-apostolisch
 Kirche St. Georg (Aleppo), melkitisch
 Syrisch-orthodoxe Kirche St. Georg in Aleppo
 Georgskathedrale (Damaskus)
 Georgskathedrale (Hama)
 Georgskathedrale (al-Hasaka)
 Georgskirche in Izra'
 Georgskathedrale (Latakia)
 Georgskathedrale (as-Suwaida)

Siehe auch 
 St.-Jürgen-Kirche
 St.-Georgs-Kapelle
 St.-Jürgen-Kapelle
 St. George’s Church
 St. George’s Episcopal Church
 Georg (Heiliger)#Patronanzen und Namensgebungen
 Georgskloster

 St.-Georgs-Hospital

Einzelnachweise 

 
Liste (Kirchengebäude nach Name)